Дипла́зиум, или Орлячо́к () — род папоротников семейства  порядка .

Виды 

По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) род включает 211 видов.

Примечания 

Кочедыжниковые